Godfrey je lahko:
 Godfrey (ime)
 Godfrey (priimek)
 Godfrey, Illionis 
 Godfrey, Ontario